Martins Creek kan syfta på följande platser:

Australien 

 Martins Creek (ort i Australien, New South Wales, Dungog),

USA 

 Martins Creek (ort i USA, Pennsylvania, Northampton County, lat 40,78, long -75,19), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar